Канет-ло-Роч ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кастельон в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Маэстрасго. Занимает площадь 68,7 км². Население — 870 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 26 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Página web de Canet lo Roig 
 Instituto Valenciano de Estadística
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias — Guía Turística
 País Valencià, poble a poble, comarca a comarca

Муниципалитеты Кастельона